David Siegel (1996) – saltatore con gli sci tedesco
 David Siegel – regista e sceneggiatore statunitense